Albert Cervoni (1928-1993) : journaliste et un critique de cinéma français ;
 Christophe Cervoni (?-) : producteur de cinéma français ;
 Jean-Baptiste Cervoni (1765-1809) : général de division de la Révolution et du Premier Empire.